Чемпионат мира по водному поло 1973 — 1-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Белграде (Югославия). Победителем турнира стала сборная Венгрии.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 
 
 

 Группа C

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Плей-офф

13-16 место

7-12 место

1-6 место

Итоговое положение

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
1973 год в водном поло